PAOK Soluň je sportovní organizace, pod kterou patří následující kluby:

 PAOK Soluň (basketball)
 PAOK Soluň (fotbal)
 PAOK Soluň (volejbal)
 PAOK Soluň (lední hokej)